Belanovce est un toponyme qui peut désigner :
Belanovce, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Belanovce, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.